Се́рый дро́нго () — вид воробьиных птиц из семейства дронговых (Dicruridae).

Описание 
Взрослый серый дронго тёмно-серого цвета, хвост длинный и вилочковый. Длина тела составляет 25,5—29 см (у номинативного подвида). Это смелые и агрессивные птицы, которые атакуют даже крупных птиц, если те приближаются к их гнёздам.

Распространение 
Серый дронго гнездится в горах от восточного Афганистана до Южного Китая и Индонезии. Некоторые мигрируют на зиму от Гималаев в Южную Индию и Шри-Ланку.

Питание 
Питается насекомыми и не только.

Примечания

Литература 
 Sálim Ali, Dillon Ripley, Handbook of the Birds of India and Pakistan, Delhi 1987, Vol. V, S. 119f.

Дронговые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1817 году